Marquês de Santa Cruz é um título nobiliárquico que pode referir-se a:

Portugal 
Título criado pelo rei D. João V de Portugal por decreto de 1691 a favor de Teresa de Moscoso Osório, viúva do 5º conde de Santa Cruz, D. João Mascarenhas, enquanto aia dos príncipes de Portugal. D. Teresa era filha do nobre espanhol Gaspar de Moscoso Osório, 5º Marquês de Almazán.
 Teresa de Moscoso Osório (c. 1660-?)

Brasil 
 Romualdo Antônio de Seixas (1787–1860), arcebispo metropolitano da Bahia e primaz do Brasil, conde e marquês de Santa Cruz. Em 1841, presidiu a cerimónia de sagração do imperador D. Pedro II do Brasil.

Espanha 
 Marquês de Santa Cruz de Mudela, do qual se sobressai Álvaro de Bazán.
 Marquês de Santa Cruz de Aguirre.
 Marquês de Santa Cruz de Marcenado.
 Marquês de Santa Cruz de Ribaduya.
 Marquês de Santa Cruz del Viso.

Ver também 
 Barão de Santa Cruz (Portugal)
 Visconde de Santa Cruz (Portugal)
 Conde de Santa Cruz (Portugal e Brasil)
 Duque de Santa Cruz (Brasil)

Desambiguação
Santa Cruz
Santa Cruz
+Santa Cruz